Элдер:
  (род. 1941) — североирландский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клубов «Бернли» и «Сток Сити».
 Элдер, Александр — консультант в области биржевой торговли.
  — новозеландский футболист, член национальной сборной (1980).
  (1898—1974) — американский педагог и правозащитник, президент Центрального университета Северной Каролины (1948—1963).
  (род. 1944) — австралийский критик, лауреат премии имени Джеральдин Пэскэлл (1996).
  (род. 1953) — британская бегунья, чемпионка Игр Содружества (1974, 1978).
  (род. 1975) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Индианс».
  (1882—1941) — американский политик, член Палаты представителей США (1913—1915).
 Элдер, Джек (род. 1941) — американский саночник, участник Зимних Олимпийских игр 1972 года.
  (род. 1949) — новозеландский политик, член Палаты представителей Новой Зеландии (1984—1999).
  (род. 1934) — канадский конник, чемпион Летних Олимпийских игр 1968 года.
  (род. 1933) — главный военный хирург Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США (1993—1994).
  (1706—1792) — американский священник, организатор группы ополчения «Пакстонские мальчики».
  (1824—1869) — шотландский инженер и кораблестроитель.
  (1932—2018) — игрок в австралийский футбол в составе клубов «Коллингвуд» и «Сидней Суонс».
  (род. 1921) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Браунс».
 Элдер, Джудиэнн (род. 1948) — американская актриса.
  — новозеландский предприниматель, генеральный директор угледобывающей компании Solid Energy (2000—2013).
  — игрок в американский футбол.
  (род. 1942) — шотландская журналистка, лауреат Премии британской прессы (1995).
  (род. 1940) — канадский спортивный стрелок, участник Летних Олимпийских игр 1968 года.
  (род. 1982) — американский актёр, номинант на премию «Драма Деск» (2012).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба «Каролина Пэнтерс».
  (род. 1992) — британский регбист, выступал в Чемпионате Англии по регби в составе клуба «Лондон Уэлш».
  — американский дипломат, посол США в Либерии (с 2016).
  (род. 1947) — новозеландский дипломат, посол Новой Зеландии в Китае (1993—1998), Индонезии (2001—2006), России (2006—2009).
  (1927—1996) — американский актёр, сценарист и драматург, номинант на премию «Оскар» (1972), супруг Джудиэнн Элдер.
  (1905—1971) — канадский велосипедист, участник Летних Олимпийских игр 1928 года.
 Элдер, Марк (1884—1933) — французский писатель.
  (1939 или 1940—2003) — канадский путешественник и конник, участник Летних Олимпийских игр 1960 и 1968 годов в составе национальной сборной.
  (род. 1947) — канадский авангардный кинематографист.
  (род. 1981) — фиджийский стрелок из лука, серебряный медалист Тихоокеанских игр (2007, 2011).
  (род. 1952) — американский военный деятель, командующий 8-й воздушной армией ВВС США (2006—2009).
  — британский игрок в покер, победитель Европейского покерного тура (2011).
 Элдер, Рут (1902—1977) — первая в истории женщина-пилот, попытавшаяся перелететь через Атлантический океан.
  (1904—1957) — американский мотоциклист, чемпион США по спидвею (1925).
  (1934—2005) — игрок в австралийский футбол в составе клуба «Фицрой».
  (1737—1799) — шотландский политик, лорд-провост Эдинбурга (1788—1790), генеральный почтмейстер Шотландии (1795—1799).
  (1767—1853) — американский юрист, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1820—1823).
  (1818—1897) — австралийский предприниматель и филантроп, сооснователь Аделаидского университета.
  (род. 1977) — австралийский игрок в хоккей с мячом, олимпийский чемпион (2004).
  (1921—2008) — американский художник и автор комиксов, член Зала славы имени Уилла Айснера.
  (1819—1904) — американский католический священник, архиепископ Цинциннати (1883—1904).
  (род. 1991) — американский регбист, член сборной США по регби-7 (с 2017).
  — англиканский священник, епископ Наветренных островов (1986—1993).
  (род. 1989) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Оттава Редблэкс».
 Элдер, Энн (настоящее имя — Энн-Джозефин-Клоуи Макинтош-Элдер; 1918—1976) — австралийская поэтесса, писательница и балерина.
  (настоящее имя — Анна Велдерс; р. 1942) — американская сценаристка, лауреат премии «Эмми» (1974, 1976).
 Элдер, Эрберту (1930—2015) — португальский поэт.
  (1916—2007) — игрок в австралийский футбол в составе клуба «Хоторн»

  (1898—1978) — британский офтальмолог, обладатель медали Листера (1957), член Лондонского королевского общества (с 1960).
  (также известен под псевдонимом Джон Элдер; 1922—2013) — британский кинопродюсер и сценарист студии Hammer, сын её основателя Уильяма Хайндса.

См. также